Pestxànoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Pestxànoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Pestxànoie (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia